

Miejscowości w USA
 Annapolis – miasto w stanie Maryland, w hrabstwie Anne Arundel
 Annapolis – jednostka osadnicza w stanie Illinois, w hrabstwie Crawford
 Annapolis – miasteczko w stanie Missouri, w hrabstwie Iron

W Kanadzie 
 Annapolis – hrabstwo w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Annapolis – jednostka samorządowa (municipal county) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja

Kultura 
 Annapolis – amerykański film z 2006

Zobacz też 
 Annapolis Royal – miasto w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Niszczyciele typu Annapolis